La Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas fue una secretaría de estado española, dependiente del Ministerio de Fomento, en activo durante la IX legislatura (la última de José Luis Rodríguez Zapatero), cuya misión era "la definición, propuesta y ejecución de la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, suelo y arquitectura, innovación y calidad de la edificación". También colaboraba en la integración de las infraestructuras de transporte de interés general en los ámbitos urbanos.

Historia 
El 14 de abril de 2008, Beatriz Corredor se convierte en la titular del Ministerio de la Vivienda. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España no pudieron atajar la crisis inmobiliaria española de 2008 y, el 20 de octubre de 2010, fue suprimido el Ministerio, cuyas competencias pasaron a Fomento, conformando así la nueva secretaría de estado.

Competencias 
A la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas le competía en el ejercicio de las competencias estatales:
 Acceso a la vivienda. 
 Arquitectura, difusión, fomento e investigación; actuaciones de rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico.
 Innovación y de la calidad en la edificación.
 Regulación del régimen del suelo y valoraciones.
 Urbanística.
 Políticas urbanas.
 Integración de las infraestructuras de transporte.
 Concertación con las administraciones territoriales de las actuaciones en materia de urbanismo y promoción del suelo público.

Referencias 

Vivienda
Vivienda en España
Urbanismo de España
Unidades administrativas dependientes del Ministerio de Fomento (España)